In 1974/75 werd het 26ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. 1. FC Magdeburg werd kampioen. De competitie duurde van 24 augustus 1974 tot 24 mei 1975.

Seizoensverloop

Ook dit seizoen was de top drie hetzelfde als de voorbije twee seizoenen. Deze keer eindigden ze zelfs op dezelfde plaats als het voorgaande jaar. Magdeburg was zo de eerste clubs sinds Vorwärts Berlin in 1966 die zijn titel succesvol kon verdedigen. Jena werd voor de derde keer op rij vicekampioen. De titel werd op de voorlaatste speeldag beslecht in een direct duel tussen Magdeburg en Jena in een uitverkocht Ernst-Grube-Stadion waarin de clubs gelijk speelden. 

Op de vierde plaats eindigde BFC Dynamo, dat op de drempel van zijn gouden tijdperk stond. Het zou tot 1991 duren vooraleer de club buiten de top vier zou eindigen. 

De degradatie van promovendus Vorwärts Stralsund stond praktisch al op de 23ste speeldag vast en de club zou er later niet meer in slagen om terug te keren. De strijd om de tweede degradatieplaats verliep spannender. Op de voorlaatste speeldag troffen concurrenten Rostock en Aue zich en won Rostock met 4:0 waardoor ze over Aue wipten en in een favorietenrol voor het behoud kwamen omdat ze zelf tegen het al veroordeelde Stralsund moesten spelen en Aue tegen Erfurt. Door een zege van Aue en een gelijkspel van Rostock moesten beide clubs uit het noorden van het land naar de DDR-Liga. 

Stahl Riesa behaalde de zesde plaats wat de beste notering voor de club was. Voor scheidsrechter Robert  Pischke werd het zijn laatste seizoen in de Oberliga. Bij de wedstrijd tegen Dynamo Dresden tegen BFC Dynamo floot hij in de voorlaatste minuut een omstreden penalty voor Dresden waardoor deze club won. Erich Mielke, voorzitter van BFC Dynamo en minister van staatszekerheid zorgde ervoor dat Pischke zijn laatste wedstrijd gefloten had in de Oberliga. 

Er kwamen 2.209.800 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 12.142 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 514 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,82 per wedstrijd. De grootste overwinning was 8:0 van BFC Dynamo tegen HFC Chemie. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

1. FC Magdeburg
Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Magdeburg, die in het seizoen 1974/75 onder leiding van trainer-coach Heinz Krügel voor de derde en laatste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Jürgen Pommerenke van 1. FC Magdeburg werd verkozen tot voetballer van het jaar. Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd tweede en Eberhard Vogel van Carl Zeiss Jena werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1974/75
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1974
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1975

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1974/75